Amerikai Egyesült Államok
Hawkinsville (Georgia)
Hawkinsville (Kalifornia)
Hawkinsville (Tennessee)